

Raioanele Ucrainei după regiuni și municipii 

Pentru localizarea regiunilor și raioanelor se pot folosi numerele corespondente de pe harta alăturată.

Legături externe 
 Raioanele Ucrainei 
 Datele generale ale recensământului din 2001 
 Date detaliate privitoare la numărul românilor 
  

Foste raioane din Ucraina